Karel Šmíd může být:

 Karel Šmíd (1914–1985) – český malíř, kreslíř, karikaturista
 Karel Šmíd (novinář) (1943–2015) – český novinář, fotoreportér a publicista, syn

 Karel Šmíd (hudební pedagog) (1884–1965) – hudební pedagog, redaktor
 Karel Šmíd (herec) (1897–1968) – český herec
 Karel Šmíd (orientalista) (1948–1999) – publicista, orientalista, numismatik